Nedan är en lista över vägar på Island efter vägnummer.

 = Stofnvegur - vägar som tillhör det huvudsakliga vägnätet.
 = Tengivegur - vägar som förbinder institutioner och mindre orter, i allmänhet längre än 10 km.
 = Landsvegur - vägar av lägre klass än ovan, plus alla bergsvägar.
 = Héraðsvegur - vägar till gårdar eller lokala anslutningar.

Vägar med ensiffriga nummer

Vägar med tvåsiffriga nummer

Vägar med tresiffriga nummer

Suðurland eystra

Suðurland vestra

Reykjanes och huvudstadsområdet

Västlandet

Västfjordarna

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Vägar med fyrsiffriga nummer

Fjällvägar

Externa länkar
 Þjóðvegaskrá Vegagerðarinnar
 Upplýsingar um vegflokka

Vägar i Island
Riksvägar
Riksvägar på Island